Johanna van Valois (Châteauneuf-sur-Loire, 24 juni 1343 - Évreux, 3 november 1373) was als echtgenote van koning Karel II van Navarra koningin van Navarra en gravin van Évreux.

Jeanne was een dochter van koning Jan II van Frankrijk en Bonne van Luxemburg. In februari 1352 huwde ze op het Château du Vivier nabij Fontenay-Trésigny met Karel II van Navarra. Karels moeder, Johanna II van Navarra, was als enige erfgename van Lodewijk X van Frankrijk uitgesloten van de troon door haar oom Filips V van Frankrijk.

Haar kinderen bij Karel II waren:
 Maria (1360-ca. 1400), in 1393 getrouwd met Alfons van Aragón
 Karel (1361-1425)
 Bonne (1364-ca. 1389)
 Peter (1366-1412), in 1411 getrouwd met Catharina van Alençon
 Filips (1368-), jong gestorven
 Johanna van Navarra (1370-1437), getrouwd met Jan IV van Bretagne en later met Hendrik IV van Engeland
 Blanca (1372-1385)

Voorouders 

Partner van de koning van Navarra
Huis Valois
Persoon in de 14e eeuw